Соревнования по дзюдо в рамках Олимпийских игр 1964 года в тяжёлом весе (свыше 80 килограммов) прошли в Токио 22 октября 1964 года в «Ниппон Будокан».

Участники турнира числом в 15 человек были разделены на пять групп по три спортсмена в группе. В каждой группе в круговом турнире определялся победитель. Победители затем выходили в турнир с выбыванием после одного поражения. Оставшиеся двое борцов встречались в финале; проигравшие в полуфинале получали бронзовые медали.  

Фаворитом был японский борец Исао Инокума, обладатель 5-го дана дзюдо, чемпион Японии. Однако ему не удавалось так же просто побеждать своих противников, как японским дзюдоистам в других категориях. Своего главного конкурента, Анзора Кикнадзе, которому Инокума в 1961 году проиграл болевым приёмом, японский борец устранил чистой передней подножкой в полуфинале. В финале Инокума встретился с канадским дзюдоистом и партнёром по тренировкам Дугом Роджерсом, который был намного тяжелее японца. Борьба была очень равной, и японский борец победил лишь по предпочтению судей.

Турнир  

Правила оценок в раннем олимпийском дзюдо отличались от принятых в современности. В отчёте указывалась победная техника только в случае, когда техническое действие приводило к чистой победе (иппон), соответственно данные приводятся и в таблице (с заглавной буквы). В случае, если чистая победа не была достигнута, победа отдавалась без указания техники: кинса соответствует оценке кока (ныне также не существующей, 3 балла), вадза-ари ни тикай вадза соответствует оценке юко (5 баллов), вадза-ари (пол-победы, 7 баллов), и авасэвадза, что соответствует нынешней вадза-ари авасэтэ иппон (две пол-победы равны чистой). Также конкретная техника не указывалась в случае победы контрприёмом (например таким, как Ути Мата Сукаси); в этом случае указывалось, что победа достигнута контрприёмом в общем: Каэси Вадза. 

О наименованиях технических действия см. Техника дзюдо.

Применялсиь и иные основания для победы, сохранившиеся и сейчас, например фусэн гати — неявка соперника.

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Финал

Ссылки  
 Официальный отчёт игр

Примечания